Les Chevaliers d'Aquarius est le quatrième album de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs : Nadine Weyland

Synopsis 
Dans une auberge, Aria dine tranquillement lorsqu'entre un homme habillé tel un lépreux. L'aubergiste et un client tentent de le chasser, mais Aria veille. Elle lui paie une chambre et un repas chaud. Pour la remercier, l'homme lui confie un secret : il existe un lac guérissant les blessures et les maladies de ceux qui s'y baignent. Mais les murs ont des oreilles, et le lendemain, c'est une troupe hétéroclite qui part en direction du lac miraculeux...

Publication 
 Le Lombard ()  / 
 Dupuis (Repérages) ()  /  

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 1984